El nombre John Sinclair puede hacer referencia a:

John West Sinclair (1900-1945), actor estadounidense.
John McHardy Sinclair (1933-2007), lingüista británico.
John Sinclair (1952-), tecladista británico.

